Senkel bezeichnet:
 
 kurz den Schnürsenkel
 kurz das Senklot
 eine Setzwaage

Senkel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Senkel (* 1965), deutscher evangelischer systematischer Theologe
 Christin Senkel (* 1987), deutsche Bobsportlerin
 Günter Senkel (* 1958), deutscher Autor
 Matthias Senkel (* 1977), deutscher Schriftsteller

Siehe auch: